Заводной апельсин — многозначное словосочетание:

 «Заводной апельсин» — роман Энтони Бёрджесса.
 «Заводной апельсин» — фильм Стэнли Кубрика, снятый по одноимённому произведению Энтони Бёрджесса.
 «Заводной апельсин» — прозвище метрополитена Глазго.
 «Заводной апельсин» — прозвище Сборной Нидерландов по футболу.